Валериан Османович Кобахия (15 мая 1929 — 28 августа 1992) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился 15 мая 1929 года. Окончил Сухумский педагогический институт. В 1951 году начал работу учителем в Абхазии.

После вступления в КПСС в 1954 году – на партийной и комсомольской работе.

Последовательно занимал должности секретаря районного комитета ЛКСМ Грузии, а затем секретаря Абхазского областного комитета ЛКСМ Грузии.

С 1958 года был председателем Исполнительного комитета районного Совета в Абхазской АССР.

С 1962 года – 1-й секретарь Гудаутского районного комитета КП Грузии.

До 1965 года также был секретарем комитета КП Грузии производственного колхозно-совхозного управления по Абхазской АССР.

В 1965—1975 годах – 1-й секретарь Абхазского областного комитета КП Грузии.

В 1975—1978 годах – секретарь Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

С 1978 года до 4 декабря 1990 года был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

25 августа 1990 года как глава парламента подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии.

Умер 28 июня 1992 года.

Семья 
Был женат. От брака есть сын Беслан, советник президента всемирного конгресса абхазо-абазинского народа.

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Изд-во «Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР», 1970. – С. 206.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Ордена  

Первые секретари Абхазского обкома КП Грузии
Председатели Президиума Верховного Совета Абхазской АССР
Секретари Президиума Верховного Совета Абхазской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КП Грузии
Председатели районных исполкомов Грузинской ССР
Выпускники Абхазского университета
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 11-го созыва